A 7-a ediție a Campionatului European de Atletism în sală s-a desfășurat între 21 și 22 februarie 1976 la München, Germania. Au participat 225 de sportivi din 25 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la Olympiahalle din München. Aceasta a fost construită în anul 1972 pentru Jocurile Olimpice de vară din 1972.

Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
Opt atleți au reprezentat România.

 Carol Corbu – triplusalt - locul 2
 Natalia Mărășescu – 1500 m - locul 2
 Gheorghe Ghipu – 1500 m - locul 3
 Ștefan Lăzărescu – lungime - locul 7
 Dumitru Iordache – lungime - locul 8
 Claudiu Șușelescu – 60 m - locul 9
 Doina Spînu – lungime - locul 9
 Paul Copu – 3000 m - locul 10

Note

Legături externe 
  München European Indoor Championships la Asociația Europeană de Atletism
  1976 European Indoor la athleticspodium.com

Atletism
1976
München
Atletism